Solbjerg Sogn henviser til flere artikler:
 Solbjerg Sogn (Frederiksberg) – et sogn i Frederiksberg Kommune og i Frederiksberg Provsti
 Solbjerg Sogn (Morsø Kommune) – et sogn i Morsø Kommune og i Morsø Provsti
 Solbjerg Sogn (Kalundborg Kommune) – et sogn i Kalundborg Kommune og i Kalundborg Provsti
 Solbjerg Sogn (Skørping Kommune) – et sogn i Skørping Kommune og i Hadsund Provsti